Commento in letteratura è l'analisi critica di un testo, solitamente composta da un insieme di note.
Commento nel giornalismo è un articolo che contiene un'interpretazione o un'opinione su un fatto, piuttosto che una descrizione, spesso il termine è sinonimo di corsivo.
Commento, metodo usato nei linguaggi di programmazione per chiarire il codice.